Neckarstadt steht für:

 Neckarstadt-Ost, Stadtbezirk und Stadtteil von Mannheim
 Neckarstadt-West, Stadtbezirk und Stadtteil von Mannheim
 Bahnhof Mannheim-Neckarstadt, ein ehemaliger Endbahnhof der Riedbahn Mannheim–Frankfurt
 Haltepunkt Mannheim-Neckarstadt der WER, siehe Westliche Einführung der Riedbahn #Mannheim-Neckarstadt